Jerzy Kozakiewicz – 1929–2006, aktor
 Jerzy Kozakiewicz – ur. 1948, historyk, politolog, dyplomata